Шарль Грав'є де Верженн (1719—1787) — французький дипломат і державний діяч; міністр закордонних справ Людовика XVI з 1774 року до своєї смерті, з 1781 року — також перший міністр.

 Ла-Верженн — муніципалітет у Франції, регіон Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.

Див. також 
 Вердженнес